

Argentine
 Villa Nueva (Córdoba)
 Villa Nueva (Mendoza)

Bolivie
 Villa Nueva (Bolivie)

Guatemala
 Villa Nueva (Guatemala)

Nicaragua
 Villa Nueva (Chinandega)

Voir aussi